

Lokalizacje

Austria 
 Alling – miejscowość

Niemcy 
 Alling – dzielnica Vilshofen an der Donau
 Alling – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürstenfeldbruck